Милан Гоцев Антонов (Андонов) е български юрист.

Биография 
Роден е на 2 октомври 1906 година в Кукуш. Син е на Тина Делчева по съпруг Андонова, сестра на Гоце Делчев.

По време на Междусъюзническата война в 1913 година семейството емигрира в Свободна България. Завършва Трета мъжка гимназия в София, а след това завършва Юридическия факултет на Софийския университет.

По време на българското управление на Егейска Македония в 1941 – 1944 година е кмет на северномакедонския град Куманово. Като такъв изразява „своята радост, че принадлежи на един велик български род, че духът на техния вуйчо ги е ръководил през целия техен живот и че с нищо те не ще оставят да се помрачи неговата светла памет, която ще пазят като зеницата на окото си.“

Кмет е на Горна Джумая от 21 август 1944 година до 9 септември 1944 година. Работи като съдебен кандидат и чиновник в различни министерства и ведомства.

Умира в София на 16 октомври 2010 година на 104-годишна възраст.

Родословие

Бележки 

Родени в Кукуш
Кметове на Благоевград
Български политици (1918 – 1945)
Български политици от Македония
Български юристи от Македония
Възпитаници на Софийския университет
Български имигранти от Македония в София
Починали в София
Български столетници
Кметове на Куманово
Български кметове на селища, били под българска власт